Deverticulum - een secundaire weg in het Romeinse rijk
 Diverticulum (anatomie) - een deel van het geslachtsstelsel van slakken